Wentorf (‚Dorf der Wenden‘) ist der Name folgender Orte:

 Wentorf bei Hamburg, amtsfreie Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Wentorf (Amt Sandesneben), amtsangehörige Gemeinde im Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Wentorf (Kalletal), Weiler der Gemeinde Kalletal im Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Wentorf (Obernholz), Ortsteil der Gemeinde Obernholz im Landkreis Gifhorn
 Ortsteil der Gemeinde Bünsdorf im Kreis Rendsburg-Eckernförde
 Ortsteil der Gemeinde Klamp im Kreis Plön
 Wohnplatz der Gemeinde Schwielowsee, heute unterteilt in Groß Wentorf und Klein Wentorf

Wentorf ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Wentorf (1899–1970), deutscher Fußballtorhüter
Robert Wentorf (1926–1997), US-amerikanischer Chemieingenieur

Siehe auch:

 Wendtorf
 Wendorf (Begriffsklärung)
 Wenddorf
 Wentdorf